Obhájcem titulu byl argentinsko-italský pár Gisela Dulková a Flavia Pennettaová, který podlehl vítězkám turnaje ve třetím kole.

Nejvýše nasazená česko-slovinská dvojice Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková skrečovala v průběhu utkání druhého kola pro svalové zranění Srebotnikové.
  
Titul získala nenasazená ruská dvojice Světlana Kuzněcovová a Věra Zvonarevová, která ve finále zdolala turnajové jedenáctky z Itálie Saru Erraniovou a Robertu Vinciovou.

Nasazené páry 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (2. kolo, skreč)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (čtvrtfinále)
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (3. kolo, skreč)
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańská (3. kolo)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (2. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Matteková-Sandsová (3. kolo)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (2. kolo)
  Sie Su-wej /  Galina Voskobojevová (2. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Věra Duševinová /  Šachar Pe'erová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= V King  J Švedova
|RD1-score01-1=1
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= K Barrois  A-L Grönefeld
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=Alt
|RD1-team03= L Dekmeijere  M Kondratěva
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= S Jones  B Bobusic
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= M Barthel  A Keothavong
|RD1-score05-1=4
|RD1-score05-2=77
|RD1-score05-3=5
|RD1-seed06=
|RD1-team06= P Martić  K Mladenovic
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=63
|RD1-score06-3=7

|RD1-seed07=
|RD1-team07= K Date-Krumm  Š Čang
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= S-w Sie  G Voskobojeva
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=10
|RD1-team09=
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=6

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= V King  J Švedova
|RD4-score01-1=5
|RD4-score01-2=2
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=7
|RD4-team02=

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk ženské čtyřhry

Australian Open 2012